Сухолжино — название населённых пунктов в России:
 Сухолжино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Сухолжино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Сухолжино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Сухолжино — деревня в Старицком районе Тверской области.